Лу́кас Тва́ла (; 19 октября 1981, Нелспрейт, ЮАР) — южноафриканский футболист, защитник клуба. Выступал за сборную ЮАР.

Выступал за южноафриканские клубы «Орландо Пайретс», «Платинум Старс» и «Суперспорт Юнайтед». 

С 2005 года играл в сборной ЮАР. Участник Чемпионата мира в ЮАР. Всего за сборную сыграл 20 матчей и забил один гол. 

После окончания игровой карьеры из-за травмы лодыжки, стал работать инструктором по аэробике в Мбомбеле.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Орландо Пайретс»
Игроки ФК «Платинум Старс»
Игроки ФК «Суперспорт Юнайтед»